Кубок Алма-ТВ (Alma TV International Cup) — международный футбольный турнир, состоявшийся в начале марта 2007 года в Шымкенте. Турнир прошёл по круговой системе с участием 4 национальных сборных из Центральной Азии и Закавказья — Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана (заменила отказавшуюся от участия сборную Туркменистана). Все игры проходили на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова. Судьями были: от Федерации футбола Казахстана Акмалхан Холматов и Игорь Кистер, от Федерации футбола Узбекистана Равшан Ирматов, от Федерации футбола Киргизской Республики Дмитрий Машенцев, от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Вусал Алиев.

Участники

Азербайджан 
Итог: 2-е место

Казахстан 
Итог: Чемпион

Кыргызстан 
Итог: 4-ое место

Узбекистан 
Итог: 3-е место

Матчи

Чемпион

Награды 
Оргкомитет «Кубка Алма-ТВ — 2007» определил лучших футболистов:
 лучший вратарь —  Игнатий Нестеров;
 лучший защитник —  Эрнани Перейра;
 лучший полузащитник —  Эдуард Сергиенко;
 лучший нападающий —  Александр Гейнрих;
 лучший бомбардир —  Улугбек Бакаев (3 гола);
 лучший игрок турнира —  Максим Жалмагамбетов.

Список бомбардиров 
3 гола

  Улугбек Бакаев

1 гол

  Бранимир Субашич
  Вагиф Джавадов
  Андрей Финонченко
  Антон Чичулин
  Дмитрий Бяков
  Мурат Суюмагамбетов
  Александр Гейнрих
  Анвар Солиев
  Владимир Шишелов
  Яннис Мандзукас

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Товарищеские турниры по футболу
Спорт в Шымкенте
Международные соревнования по футболу в Казахстане